Лебедиха — топоним в России:
 Лебедиха — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Лебедиха — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Лебедиха — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Лебедиха — деревня в Удомельском районе Тверской области.

 Лебедиха — река в России, протекает в Карелии, Архангельской области